

Musica 
 Charles McPherson – album dell'omonimo musicista del 1971

Persone 
 Charles Macpherson Dobell – soldato canadese
 Charles McPherson – musicista statunitense
 Charles Duncan McPherson – politico e giornalista canadese